Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Copa Claro 2013 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu z dvou předchozích let byl pátý hráč světa a turnajová jednička David Ferrer, jenž turnaj opět vyhrál. Ve finále přehrál druhého nasazeného Fabia Fogniniho.

Nasazení hráčů 
  'David Ferrer (vítěz)
  Fabio Fognini (finále)
  Tommy Robredo (semifinále)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Robin Haase (čtvrtfinále; skrečoval z důvodu zranění zad)
  Juan Mónaco (1. kolo)
  Jérémy Chardy (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2014
ATP World Tour 2014